Cystopage är ett släkte av svampar. Cystopage ingår i familjen Zoopagaceae, ordningen Zoopagales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Cystopage